Vestli (Oslo), een buurt in Oslo
Vestli (metrostation), een station van de metro van Oslo